Yoel Antonio Palmar Vergel, (Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, 8 de septiembre de 1973) es el único wayû jugador de póker que está ranqueado (posición 15875 en ránkin mundial GPI) y banquero hípico venezolano vinculado con el sector de juegos de apuestas y azar.. El 13 de diciembre de 2017 fue capturado por la Interpol en Colombia por delitos de tráfico ilícito de droga y asociación para delinquir. Se le acusa de traficar 140 panelas de cocaína dentro de cuatro maletas en el Aeropuerto Internacional Las Américas de la ciudad de Santo Domingo.

Biografía 
De origen wayú, Yoel Palmar es un zuliano que se radicó en República Dominicana, donde es responsable del Casino Presidente bajo la forma legal de Sociedad Comercial Mi Llanura, S.R.L. y se le asocia con otros casinos y salas de juego. Actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Bogotá por tráfico ilícito de droga.

Referencias 

Empresarios de Venezuela
Hípica en Venezuela
Narcotraficantes_de_Venezuela
Criminales_de_Venezuela
Maracaiberos